Nätet kan syfta på:

 Nätet – vanlig benämning på det globala datornätverket, se Internet.
 Nätet – vanlig benämning på webben, se World Wide Web.
 Nätet (samlingsnamn) – ett samlingsnamn för alla nätverk som är sammankopplade internationellt
 Nätet (film) – en amerikansk thriller från 1995
 Nätet (roman) – en roman från 1979 av John Wyndham

Se även
 Nätverk ‒ flera betydeler
 Network ‒ flera betydeler
 nät (olika betydelser) ‒ flera betydeler